Levassor ist der Familienname von:
 Émile Levassor (1843–1897), französischer Automobilpionier
 Louis-René Levassor de Latouche Tréville (1745–1804), französischer Admiral

Siehe auch:
 Levassor-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika
 Panhard & Levassor, Automobilfirma